Пётр Патон:
 Патон, Пётр Иванович (1793—1871) — генерал от инфантерии, сенатор, участник Наполеоновских войн, русско-турецкой войны 1828—1829 годов и Кавказских походов.
 Патон, Пётр Юрьевич (1734—1809) — русский архитектор, ученик Трезини и Растрелли, строитель Павловска и Ораниенбаумского театра, надворный советник (1782), архитектор при Сенате (1783—1802).